Utby kyrka kan syfta på:

Utby kyrka, Skara stift – en kyrka i Skara stift
Utby kyrka, Göteborgs stift – en kyrka i Göteborgs stift